Tesa peut désigner :

Prénom 
 Τέσα, un prénom grec.

Tomonymes

Tesa en Haute-Corse.
 Pont de Tesa sur l'Asco.
 Tesà, nom catalan de Théza, commune française des Pyrénées-Orientales.

Tésa, un village de Hongrie.

Tesa, une déviation du Piave en Italie.

Entreprises 
 Tesa SE, une entreprise allemande produisant des adhesifs.
 TESA SA, une entreprise suisse produisant des instruments de mesure.

Technologie 
 TESA, terminal embarqué sous ACROPOL.